Trichocyclus är ett släkte av spindlar. Trichocyclus ingår i familjen dallerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dallerspindlar
Trichocyclus